De chlorarachniofyten zijn een kleine groep microscopische algen die voorkomen in tropische en gematigde zeeën. De meeste soorten hebben een mixotrofe levenswijze: ze voeden zich met bacteriën en kleine protisten als aanvulling op fotosynthese. De cellen van chlorarachniofyten doen denken aan kleine amoeben, met lange cytoplasmatische uitlopers die de cellen onderling verbinden. Ze kunnen ook flagellate zoösporen vormen, die een enkel subapicaal flagellum hebben dat achterwaarts rond het cellichaam beweegt.

De chloroplasten van chlorarachniofyten zijn waarschijnlijk ontstaan door tijdens een secundaire endosymbiose van een groenwier.  De chloroplasten zijn omgeven door vier membranen, en bevatten een kleine nucleomorf tussen de middelste twee: dit is een rudimentair overblijfsel van de kern van het groenwier. Verdere aanwijzingen voor de secundaire endosymbiose zijn de aanwezige pigmenten, waaronder chlorofyl a en b, en de genetische overeenkomsten tussen de chloroplast en moderne groenwieren. De enige andere groep algen die nucleomorfen bevatten zijn de cryptomonaden.

Chlorarachniophyta omvat slechts vijf genera die een zekere variatie in hun levenscyclus vertonen. Fylogenetische onderzoeken hebben uitgewezen dat de groep tot de Cercozoa behoort, een diverse groep van amoeben en amoebe-achtige protozoa.

Fylogenie
De fylogenetische relaties tussen de verschillende soorten chlorarachniofyten staat nog niet vast. Onderstaand cladogram is gebaseerd op onderzoek van Hirakawa et al. uit 2011.

Alg